A Taça Brasil de Futsal de 1980, foi a sétima edição da copa brasileira da modalidade.

Participantes

Classificação final 

1980